María Pía puede referirse a:
 María Pía de Saboya (1847–1911), reina consorte casada con Luis I de Portugal.
 María Pía de Borbón-Dos Sicilias (1878-1973), princesa de las Dos Sicilias y duquesa de Parma.
 María Pía Elena de Saboya (nacida en 1934), casada con el Príncipe Alejandro de Yugoslavia.
 María Pía de Sajonia-Coburgo Gotha y Braganza (1907-1995), pretendiente al trono portugués.
 María Pía De Vito, Italiana, cantante de jazz, compositora y arreglista.
 María Pía Garavaglia, Política italiana.
 María Pía Copello, animadora infantil del programa de televisión peruano María Pía & Timoteo y 321 María Pía.
 El Puente María Pía, un puente de ferrocarril en Oporto, Portugal.

Nombres femeninos